Lapham ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Lapham (* 1952), US-amerikanischer Footballspieler
 David Lapham (* 1970), US-amerikanischer Comicautor
 Elbridge G. Lapham (1814–1890), US-amerikanischer Politiker
 Enos Lapham (1821–1894), US-amerikanischer Politiker
 Lewis H. Lapham (* 1935), US-amerikanischer Autor
 Oscar Lapham (1837–1926), US-amerikanischer Politiker
 Roger Lapham (1883–1966), US-amerikanischer Politiker